Albine steht für:

 Albine, französische Gemeinde im Département Tarn

Albine ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Rémond de Sainte-Albine (1699–1778), französischer Historiker und dramatischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Albin (Begriffsklärung)
 Albín
 Albinen